Światowy Dzień Ptaków Wędrownych,  World Migratory Bird Day, WMBD – święto obchodzone corocznie od 2006 na arenie międzynarodowej w 2. weekend maja, ustanowione przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).
 Międzynarodowy Dzień Ptaków – obchodzony 1 kwietnia, ustanowiony w 1906  podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902 (o ochronie szerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej z 2 kwietnia 1979).
 Międzynarodowy (Światowy) Dzień Ptaków Wędrownych, ang. International Migratory Bird Day, IMBD – obchodzone na świecie w różnych terminach: oficjalnie w 2. sobotę maja w USA, Kanadzie od 1993 z inicjatywy Cornell Laboratory of Ornithology i Smithsonian Migratory Bird Center; w październiku w Meksyku, Ameryce Środkowej i Południowej oraz na Karaibach; koordynowane przez BirdLife International (zob. Konwencja Bońska).
 Europejski Dzień Ptaków, jako element IMBD obchodzonych 1 października (w Polsce w 1. weekend października, jako Europejskie Dni Ptaków, koordynowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które jest partnerem BirdLife International).